Johann (Hans) Hölzel (), cunoscut mai bine sub numele de scenă Falco, a fost un cântăreț austriac.

Note

Legături externe 
 Falco pe muzica.acasa.ro 

Muzicieni austrieci
Nașteri în 1957
Decese în 1998
Oameni din Viena